Zagori  – comune della Grecia nella periferia dell'Epiro
 Zagori Est  – ex comune della Grecia nella periferia dell'Epiro
 Zagori  – comune dell'Albania nel distretto di Argirocastro